Idzi Kasiński, poseł
 Karol Kasiński (1885-1953), inżynier, urzędnik
 Michał Kasiński (1947-), prawnik, polityk